Вильнёв (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Вильнёв. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12301.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1952 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1146 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 829 были экономически активными, 317 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 829 активных работали 770 человек (423 мужчины и 347 женщин), безработных было 59 (24 мужчины и 35 женщин). Среди 317 неактивных 69 человек были учениками или студентами, 153 — пенсионерами, 95 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XI век). Памятник истории с 1925 года
  с городскими воротами. Памятник истории с 1928 года
  с городскими воротами и навесными бойницами. Памятник истории с 1928 года
  (X век). Памятник истории с 1988 года
 Замок Жиналь (XIV век). Памятник истории с 1980 года
 Бывший монастырь. Памятник истории с 1996 года
 Замок Тулонжерг. Памятник истории с 1997 года
 Голубятня Фуарай (XVII век). Памятник истории с 2011 года
 Музей искусств и популярных знаний

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон
Бастиды Средневековья